U 880 oder U-880 bzw. U880 steht für:

 U 880 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 880 (Handy), ein Mobiltelefon von LG.
 MME U880, ein integrierter Schaltkreis. 

Abkürzung